Camuropiscidae is een familie van kleine pantservissen uit de orde Arthrodira die in het Laat-Devoon in de zeeën rond Australië leefden.

Fossiele vondsten 
Fossielen van soorten uit de Camuropiscidae zijn alleen gevonden in de Gogo-formatie in West-Australië, die dateert uit het Frasnien (365-380 miljoen jaar geleden).

Kenmerken 
De soorten uit de Camuropiscidae waren vijftien tot dertig centimeter lange, snel zwemmende haaiachtige roofvissen. Ze hadden een gestroomlijnd lichaam en door de benige punt op de snuit had het kopschild van deze pantservissen een torpedoachtige vorm. Alleen Simosteus had een stompe snuit. De camuropisciden hadden grote ogen. De tandplaten waren geschikt om te kraken en vermoedelijk joegen ze op garnaalachtigen en andere schaaldieren.

Soorten 
Tot de Camuropiscidae behoren zeven soorten:
 Camuropiscis concinnus
 Camuropiscis laidlawi 
 Fallacosteus turnerae
 Latocamurus coulthardi
 Rolfosteus canningensis
 Simosteus tuberculatus
 Tubonasus lennardensis

Placodermi
Devoon